Gunnar Dybwad – calciatore norvegese
 Johanne Dybwad – attrice e regista norvegese
 Ola Dybwad-Olsen – ex calciatore norvegese
 Peter Dybwad – architetto norvegese
 Vilhelm Dybwad – giurista e scrittore norvegese